Dantan ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Laurent Dantan (1798–1878), französischer Bildhauer
 Édouard Joseph Dantan (1848–1897), französischer Maler
 Jean-Pierre Dantan (1800–1869), französischer Bildhauer